Yerba del viento puede referirse a:

El nombre común de la planta Phlomis herba-venti;
El nombre común de la planta Phlomis lychnitis; o
El nombre común de la planta '''''Pulsatilla alpina.